John Bosak – cestista statunitense
 Krzysztof Bosak – politico polacco
 Marcin Bosak – attore polacco
 Pavel Bosák – cestista ceco